Я́р-Сале — село в Ямало-Ненецком автономном округе России, административный центр Ямальского района.

Расположено на реке Юмбе в 189 км к востоку от Салехарда. Население — 7030 человек (2012).

История 
В 1923 году на месте будущего поселения находилась торговая точка, так называемая «горячая лавка». Основано в 1927 году. В 1932 году стало центром Ямальского района. В переводе с ненецкого языка «Яр-Сале» означает «песчаный мыс»: яр с ненецкого — «песчаный», сале — «мыс».

С 2004 до 2021 гг. село было также центром Яр-Салинского сельского поселения, упразднённого в связи с преобразованием муниципального района в муниципальный округ.

Население 

По данным переписи 2002 года из 4872 жителей села, 62 % населения составляли ненцы, 38 % — русские и другие.

Известные уроженцы, жители 
 Няруй, Николай Тимофеевич — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Пуйко, Геннадий Алексеевич (1935, п. Нумги — 2005 год, с. Яр-Сале) — ненецкий писатель и поэт.
 Худи, Сэроко (1877—1965, с. Яр-Сале) — рыбак колхоза имени Ленина Ямальского района Ямало-Ненецкого национального округа Тюменской области. Герой Социалистического Труда

Инфраструктура 
Работает краеведческий музей.

Экономика 
В посёлке расположено муниципальное предприятие «Ямальские олени», занимающееся переработкой оленины, продукция продаётся в ближайших районах, а также экспортируется в Германию и Финляндию.

Спорт 

Действует муниципальное бюджетное учреждение физкультурно-спортивный центр «Лидер».

Во Всероссийский реестр объектов спорта входят два спортсооружения:

 Яйская детско-юношеская спортивная школа по адресу: ул. Ленина, 9
 Спортивно-оздоровительный комплекс «Альбатрос» по адресу: ул. Осоавиахимовская, 36 А.

Транспорт 
Имеется регулярное водное и воздушное сообщение с Салехардом, но в период распутицы транспортное сообщение очень нерегулярное.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Официальный сайт администрации муниципального образования Ямальский район
 Официальный сайт муниципального образование Яр-Салинское

Яр-Сале
Населённые пункты Ямальского района
Районные центры Ямало-Ненецкого автономного округа